Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2016 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 En double mixte, Martina Hingis et Leander Paes remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Sania Mirza et Ivan Dodig (4-6, 6-4, [10-8]). Le duo suisso-indien réalise ainsi le Grand Chelem dans la discipline après avoir remporté ensemble en 2015 l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Il s'agit du  en double mixte pour Leander Paes, le  pour Martina Hingis, leur  à Roland-Garros. 
 Avec cette victoire, ils rejoignent les trois joueuses (Doris Hart, Margaret Smith Court, Martina Navrátilová) et les quatre joueurs (Frank Sedgman, Bob Hewitt, Mark Woodforde, Todd Woodbridge) à avoir remporté au moins une fois tous les tournois du Grand Chelem en double et en mixte. Enfin, il s'agit seulement de la deuxième paire dans l'histoire du tennis à remporter tous les Majeurs en double mixte après Margaret Smith Court et Ken Fletcher en 1963.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+3,9 %), qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
France Double mixte
France Double mixte
Internationaux de France de tennis 2016